Лу́ис Тре́зевант Уи́гфолл (; 21 апреля 1816, Эджфилд, Южная Каролина — 18 февраля 1874, Галвестон, Техас) — американский политик, сенатор США от Техаса, член Демократической партии.

Биография

Ранние годы 
Луис Уигфолл родился на плантации рядом с , штат Южная Каролина, в семье Леви Дюрана и Элизы Томпсон Уигфолл. Его отец, умерший в 1818 году, до переезда в Эджфилд был успешным торговцем в городе Чарльстон. Его мать была из рода французских гугенотов Трезеван. Она умерла, когда Луису было 13 лет. Старший брат Луиса, Хэмден, был убит на дуэли, а другой, Артур, стал епископом Епископальной церкви.

До 1834 года Уигфолл работал частным учителем, после чего год учился в Rice Creek Springs School, военной школе для детей аристократов около Колумбии. Затем Уигфолл поступил в Виргинский университет, где вызвал на дуэль оскорбившего его студента, однако конфликт был решён миром.

В 1836 году Уигфолл поступил в колледж Южной Каролины (ныне Университет Южной Каролины), чтобы завершить своё образование, однако занятия часто пропускал. Он проявлял интерес к юриспруденции, принимал участие в дискуссионных клубах, и писал послания на тему прав студентов. Однако больше времени Уигфолл проводил в тавернах, а не на занятиях. Чтобы принять участие в Третьей Семинольской войне во Флориде, он на три месяца оставил учёбу. В этой войне Уигфолл дослужился до звания лейтенанта добровольцев. Однако несмотря на плохую учёбу, ему удалось окончить колледж в 1837 году. Во время учёбы лучшим другом Уигфолла был , который позже стал губернатором Южной Каролины.

В 1829 году Уигфолл вернулся в Эджфилд, где стал руководить адвокатской конторой своего брата. Однако вскоре он растратил всё наследство и, имея склонность к пьянству и азартным играм, влез в долги. Чтобы поддерживать такой стиль жизни, Уигфолл назанимал денег у своих друзей, в том числе у троюродного брата и будущей невесты Шарлотты Марии Кросс, на которой он женился в 1841 году. Она была дочерью известного адвоката и бывшего инспектора штата Южная Каролина полковника Джорджа Уоррена Кросса. Однако работа простым клерком не устраивала темпераментного и целеустремлённого Уигфолла, а также оказалась не такой прибыльной, как он надеялся.

Начало политической карьеры 
На губернаторских выборах в Южной Каролине в 1840 году Уигфолл активно поддерживал кандидатуру  в борьбе против более радикального , которая привела к публичным дискуссиям и оскорблениям. В течение пяти месяцев Уигфоллу пришлось участвовать в драке, двух дуэлях, а также его обвинили в убийстве. Эта вспышка политического насилия завершилась в 1840 году на острове посреди реки Саванна вблизи Огасты, штат Джорджия, где Уигфолл во время дуэли с будущим конгрессменом Престоном Бруксом был ранен в оба бедра. Хотя Хэммонд проиграл выборы, он попытался примирить двоих горячих молодых людей. Уигфолл в итоге стал адъютантом и подполковником в офисе губернатора Ричардсона, но никогда не был полностью удовлетворён результатом инцидента с Бруксом.

Такое начало политической деятельности и конфликт с Бруксом разрушили юридическую практику Уигфолла. В 1844 году его избрали делегатом съезда Демократической партии Южной Каролины, однако его взрывной характер и закулисные игры свели на нет его политические амбиции. У Уигфолла накопилось много медицинских счетов за лечение его болезненного малолетнего сына, который в конце концов умер. В счёт долга была конфискована его недвижимость в Эджфилде. Его двоюродный брат из Техаса, бывший губернатор Южной Каролины , сделал Уигфолла партнёром в новой юридической фирме.

Репутация Уигфолла как дуэлянта часто преувеличивается, и преследовала его всю жизнь, даже когда он перестал участвовать в поединках после женитьбы. Тем не менее, он продолжал считать дуэльный кодекс важным «фактором в улучшении нравов и обычаев общества».

Переезд в Техас 
Приехав в Техас в 1848 году, Уигфолл стал партнёром  в юридической фирме в Накодочесе, а затем обосновался в Маршалле. Вскоре Уигфолл опять вернулся в политику: с 1849 по 1850 год он был членом Палаты представителей Техаса, а с 1857 по 1859 год — сенатором Техаса. Уигфолл стал постоянным политическим противником Сэма Хьюстона. Когда Хьюстон баллотировался на пост губернатора в 1857 году, Уигфолл следовал за ним во время предвыборной поездки, критикуя его выступления в сенате штата во время каждой остановки в Хьюстоне и обвиняя в предательстве Юга. Он утверждал, что Хьюстон намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США и искал поддержки северных аболиционистов.

Сенатор США 

В 1859 году Законодательное собрание Техаса избрало Уигфолла в Сенат США, чтобы закончить срок умершего Джеймса Пинкни Хендерсона. После смерти Хендерсона в Сенат был назначен Маттиас Уорд, который служил там с 27 сентября 1858 года до избрания Уигфолла и приведения его к присяге 5 декабря 1859 года. Уигфолл ушёл из Сената 23 марта 1861 года. В том же году он был членом делегации от Техаса на Временном Конгрессе КША, на котором было сформировано временное правительство, а Джефферсон Дэвис избран президентом Конфедерации.

Гражданская война 
За несколько дней до начала боевых действий Уигфолл выступил за нападение на Форт-Самтер и  во Флориде, чтобы побудить Виргинию и другие северные штаты Юга присоединиться к Конфедерации. Он прибыл в Чарльстон, когда началась осада форта Самтер. Будучи адъютантом генерала Борегара во время бомбардировки форта Самтер, Уигфолл, не поставив в известность руководство, приплыл на лодке на остров, на котором находился форт, и потребовал капитуляции у майора . Этот инцидент широко освещался в газетах и сделал его знаменитостью, однако не упоминалась одна важная деталь — Уигфолл не разговаривал с Борегаром на протяжении двух дней. Когда уполномоченные эмиссары прибыли в форт, они были потрясены, узнав, что Уигфолл предъявил Андерсону условия, которые Борегар уже отвергнул.

Благодаря обретённой славе Уигфолл был назначен полковником , а вскоре стал бригадным генералом «Техасской бригады». Он поселился рядом с лагерем своей бригады в таверне в , Виргиния, где жил в течение зимы 1861—1862 годов. По ночам он часто призывал к оружию, так как ему грезилось вторжение войск федерации. Его нервозность объяснялась пристрастием к виски и крепкому сидру. Он неоднократно появлялся на службе и в неслужебное время перед своими подчинёнными в нетрезвом виде. В феврале 1862 года Уигфолл вышел в отставку, чтобы стать сенатором Конфедерации, а на его место был назначен Джон Белл Худ.

Послевоенная деятельность 
После окончания военных действий Уигфолл в компании техасских солдат с фальшивыми документами об условно-досрочном освобождении бежал в Техас. В 1866 году он уехал в Лондон, где занимался интригами, пытаясь спровоцировать конфликт между Великобританией и США. Вернувшись в США в 1870 году, Уигфолл купил шахту в . Он некоторое время жил в Балтиморе, штат Мэриленд, а в январе 1874 года переехал в Галвестон, штат Техас. Спустя месяц Уигфолл умер от инсульта и был похоронен на местном епископальном кладбище.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Члены Демократической партии США
Сенаторы от штата Техас
Дуэлянты
Сенаторы Конфедеративных Штатов Америки
Члены Сената Техаса
Члены Палаты представителей Техаса